La route nationale 172 peut désigner :

 Route nationale 172 en France
 Route nationale 172 en Italie
 Route nationale 172 en Norvège

Voir aussi